Il cielo in una stanza – canzone di Gino Paoli, interpretata per prima da Mina
Il cielo in una stanza/Però ti voglio bene – 45 giri di Gino Paoli del 1960
Il cielo in una stanza – album di Mina del 1960
Il cielo in una stanza/La notte – 45 giri di Mina del 1960
Il cielo in una stanza/Ma se ghe penso – 45 giri di Mina del 1969
Il cielo in una stanza – album raccolta di Mina del 1997
Il cielo in una stanza – singolo di Giorgia del 1999
Il cielo in una stanza – film di Carlo Vanzina del 1999
Il cielo in una stanza – singolo di Iravox del 2016